Максиміліа́н або Максимиля́н () — чоловіче ім'я латинського походження, від кореня maximus — найбільший (див. також Максим).

Відомі особи з таким ім'ям:

 Максиміліан Робесп'єр
 Максиміліан Волошин
 Максиміліан Шелл

 Максиміліан I (імператор Священної Римської імперії)
 Максиміліан II Габсбурґ

 Максиміліан I Баварський (курфюрст Баварії)
 Максиміліан II Баварський (курфюрст Баварії)
 Максиміліан III Баварський (курфюрст Баварії)

 Максиміліан I (король Баварії)
 Максиміліан II (король Баварії)

 Максиміліан І (імператор Мексики)

 Цар Максимилян — герой російської і білоруської фольклорної драми

Чоловічі імена
Імена латинського походження